Эдур:

 Эдур, Марк (род. 1998) — эстонский футболист.
 Эдур, Том (род. 1954) — канадский хоккеист.